Palais Gomperz steht für:

 Palais Gomperz (Budapest)
 Palais Gomperz (Wien)